Suits – serie televisiva statunitense
Suits – serial televisivo sudcoreano
Suits – album discografico del cantante Fish
Suits – film commedia di Eric Weber, con Robert Klein, Larry Pine, Edoardo Ballerini, Joelle Carter (1999)